Cloud peut être un prénom, un patronyme, un toponyme, un mot anglais signifiant nuage ou encore un acronyme.

Prénom  
Cloud, d'étymologie germanique, est un patronyme composé de hlod, gloire, et waldan, gouverner. Utilisé en tant que prénom, il est fêté les 8 juin et 7 septembre.

Patronyme 
 Tavoris Cloud est un boxeur américain.
 Daniel « Cloud » Campos, danseur, chorégraphe et occasionnellement acteur américano-philippin.

Toponyme 
 Le comté de Cloud est l’un des 105 comtés de l’État du Kansas, aux États-Unis.

Cloud (mot anglais) 
Cloud, qui signifie « nuage » en anglais, peut se référer à :

Informatique
 Cloud computing, exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau.
 Cloud (système d'exploitation), un système d'exploitation simplifié qui ne sert qu'à exécuter un navigateur web,

Cinéma
 Cloud Atlas, film de Tom Tykwer, Andy et Lana Wachowski sorti en 2012.
 Cloud of Sils Maria (Sils Maria), film d'Olivier Assayas sorti en 2014.

Jeu vidéo
 Cloud Strife, le protagoniste du jeu vidéo Final Fantasy VII.
 Cloud, un jeu vidéo réalisé par des étudiants de l’université de la Californie méridionale.
 Dark Cloud, un jeu vidéo de rôle.

Autre
 Sea Cloud, un quatre-mâts barque.
 The Clouds, groupe britannique

Acronyme 
  Cosmics Leaving OUtdoor Droplets (Rayons cosmiques produisant des gouttelettes extérieures), voir Organisation européenne pour la recherche nucléaire.
 CLOUD Act, pour Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act.

Notes et références